Боросково — название населённых пунктов.

Россия 
 Боросково — деревня в Островском районе Псковской области.
 Боросково — деревня в Пыталовском районе Псковской области.